Талец — деревня Псковской области, Карамышевская волость Псковского района 
 Талец — река  в Тверской области, приток Званы 
 Талец — озеро в Вологодской области, в истоке реки Шалочь